

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Agata Kulesza, (1971- ), actrice polonaise ;
Beata Sokołowska-Kulesza (1974-), kayakiste polonaise ;
 Dariusz Kulesza, (1987- ), patineur de vitesse sur piste courte polonais ;
Eugène Kulesza (1891-1941), prêtre catholique polonais ;
Kasia Kulesza (1976-), nageuse synchronisée canadienne ;
Marta Pihan-Kulesza (1987-), gymnaste polonaise ;
Seweryn Kulesza (1900-1983), cavalier polonais.

Homonymie
Homonymie de patronyme